Canthocamptus är ett släkte av kräftdjur. Canthocamptus ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Canthocamptus